Genus kan syfta på:

 Genus – i biologisk systematik en grupp inom en familj, se släkte
 Genus (könsbegrepp) – synonymt med socialt kön, avser kulturellt inlärda och utvecklade könsroller och könsidentitet i motsats till biologiskt betingade beteendeskillnader mellan kön
 Genus (språkvetenskap) – en indelning av ett språks substantiv i olika klasser 
 Matematiskt genus – ett begrepp inom topologin i den moderna matematiken
 Genus demonstrativum, genus deliberativum och genus judiciale – de tre kategorierna inom den klassiska retoriken